Sikes bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sikes (Alabama)
 Sikes (Colorado)
 Sikes (Louisiana)
 Sikes Township in North Dakota

Personen:
 Bill Sikes, eine Figur in dem Roman Oliver Twist von Charles Dickens
 Cynthia Sikes (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Dan Sikes (1929–1987), US-amerikanischer Golfer
 Robert Lee Fulton Sikes (1906–1994), US-amerikanischer Politiker
 Robert S. Sikes (* 1961), US-amerikanischer Mammaloge

Siehe auch:
 Sykes